Buntalan (Klaten Tengah), een plaats in het regentschap Klaten in de provincie Midden-Java
 Buntalan (Temayang), een plaats in het regentschap Bojonegoro in de provincie Oost-Java